Velika nagrada Kanade 1980 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 28. septembra 1980.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 70
| 1:46:45,53
| 2
| 9
|-
! 2
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 70
| + 15,54 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 70
| + 19,07 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 70
| + 30,98 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 70
| + 55,23 s
| 22
| 2
|-
! 6
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 69
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 69
| +1 krog
| 15
| 
|-
! 8
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 68
| Out of fuel
| 9
| 
|-
! 9
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 68
| +2 kroga
| 6
| 
|-
! 10
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 68
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! 11
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 67
| +3 krogi
| 21
| 
|-
! 12
| 14
|  Jan Lammers
| Ensign-Ford
| 66
| +4 krogi
| 19
| 
|-
! Ods
| 8
|  Alain Prost
| McLaren-Ford
| 41
| Vzmetenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 39
| Zavore
| 23
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 25
| Vzmetenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 23
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 11
| Motor
| 18
| 
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 8
| Motor
| 8
| 
|-
! Ods
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 8
| Dovod goriva
| 14
| 
|-
! Ods
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 8
| Menjalnik
| 16
| 
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 7
| Chassis
| 4
| 
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 6
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 43
|  Mike Thackwell
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 24
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Marc Surer
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 50
|  Rupert Keegan
| Williams-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 51
|  Kevin Cogan
| Williams-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Alan Jones (1-2 and 24-70), Nelson Piquet (3-23)

Formula 1 sezona 1980
1980